Андрей Гурьев:
 Гурьев, Андрей (род. 1998) — российский киберспортсмен, игрок в FIFA.
 Гурьев, Андрей Андреевич (род. 1982) — российский предприниматель, генеральный директор «Фосагро».
 Гурьев, Андрей Григорьевич (род. 1960) — российский предприниматель.